X40 ou X-40 peut faire référence à :
 Boeing X-40, une maquette volante américaine ;
 X40, une série de trains régionaux suédois.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres